Casillas oder Casíllas ist der Familienname folgender Personen:

 Andrés Casillas de Alba (* 1934), mexikanischer Architekt
 Carlos Gómez Casillas (1952–2017), mexikanischer Fußballspieler
 Fidencio Casillas (* 20. Jahrhundert), mexikanischer Fußballspieler
 Giovani Casillas (* 1994), mexikanischer Fußballspieler
 Iker Casillas (* 1981), spanischer Fußballspieler
 Isabel Casillas Guzman (* 1970/71), US-amerikanische Regierungsbeamtin 
 Luis Casíllas (1905–??), mexikanischer Moderner Fünfkämpfer
 Miriam Casillas García (* 1992), spanische Triathletin 
 Raúl de Alba Casillas († 2010), mexikanischer Fußballspieler

Gemeinden:
 Casillas (Ávila), Gemeinde (Municipio) in Ávila, Spanien
 Casillas (Santa Rosa), Gemeinde (Municipio) im Departamento Santa Rosa, Guatemala
 Casillas de Coria, Gemeinde (Municipio) in Cáceres, Spanien
 Casillas de Flores, Gemeinde (Municipio) in Salamanca, Spanien

Siehe auch:
 Casilla